Curarigua es la capital de la Parroquia Antonio Díaz, del Municipio Torres en el Estado Lara, Venezuela. El nombre de Curarigua hace alusión al nombre del árbol típico de la región llamado "Curarí", aunque otros autores sostienen que el nombre proviene del vocablo popular "Tierra de Culebra Brava". Es una pintoresca comunidad llena de casas al estilo colonial, de gente sencilla y humilde.

La población de Curarigua está ubicada a 40 minutos de la ciudad de Carora, tomando la entrada principal ubicada en la autopista Lara-Zulia, una de las principales vías del país, a la altura de la Estación de Servicio Sabaneta.

Fundación 
No se tiene muy clara la fecha de fundación de Curarigua, pero algunos aseguran que fue fundada por Francisco de la Hoz Berrío, el mismo fundador de Chabasquén y Sanare, en 1610. Aunque otros hablan de 1771, pero se posee fecha exacta. Se sabe que Curarigua fue visitada por el obispo Mariano Martí en 1776.

Clima 
Curarigua es una población con clima árido, en el paisaje se pueden apreciar cujíes típicos de este tipo de clima, la tierra es de color rojizo y los niveles de precipitación son bajos. La temperatura varìa muy poco y se establece en 35 °C como temperatura máxima aproximadamente.

Costumbres y Tradiciones 
Esta zona tiene la tradición de celebrar a lo largo de todo el año, diversas festividades religiosas, por ejemplo: Las Fiestas en honor a San Antonio de Padua en el mes de junio y Las Fiestas en Honor a Santo Domingo de Guzmán en el mes de agosto. Es conocida también por las cabalgatas El Tocuyo-Curarigua celebradas durante el mes de julio donde el pueblo se llena de visitantes y se realizan diversas actividades tales como toros coleados, entre otras.

Sitios de interés 

Al visitar esta población no puede dejar de pasar por la Calle Bolívar, con casas al estilo colonial. La Plaza Bolívar es otro sitio agradable con frondosos árboles y sombras acogedoras que invitan a descansar. En el centro del pueblo son vistosas las dos iglesias que datan del siglo XVI. para disfrute y recreación puedes visitar "El Ojo de Agua" que es un pozo donde los turistas puede incluso bañarse.

Ubicación 

Curarigua es la capital de la Parroquia Antonio Díaz, del Municipio Torres, en el estado Lara, Venezuela. Se encuentra a 650 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Podemos encontrar este poblado a través del servicio Google Earth u otro semenjante a través de las coordenas: 09º 58' N, 69º 56' O

Parroquias del estado Lara